Rubén Frías, de nombre real Rubén Sánchez García, (16 de octubre de 1983, Almería) es un actor y productor de teatro español.

Biografía 
En 2001 se traslada a Málaga para estudiar interpretación en la ESAD Málaga y de ahí marcha a Sevilla entre 2005 y 2007 para continuar su formación en el centro escénic@. A finales de 2008 se afinca en Madrid, donde reside y trabaja actualmente.

Carrera 
En 2009 funda la compañía Producciones El Perro con la que produce e interpreta las obras El perro del teniente de Josep Maria Benet i Jornet y Subterráneo ambas bajo la dirección de Carlos Tuñón, y recientemente insolventes con texto de Félix Estaire y dirección de Pablo Martínez Bravo. Paralelamente trabaja en la compañía Estudio M-08 en los montajes El canto del tiempo, El sueño de Peer Gynt, La madre que nos parió... y Los Restos (Raúl Hernández Garrido), todos ellos bajo la dirección de Miguel Sacristán.

En octubre de 2014 conoce en un taller de interpretación impartido por Andrés Lima para Teatro del Barrio a un grupo de actores con los que funda Malditos Compañía y producen su primer proyecto llamado Danzad Malditos. El espectáculo es un éxito en el festival Frinje'15 y consiguen programación en temporada en Naves del Español en noviembre y diciembre de 2015 y diciembre de 2016 y enero de 2017, además de ganar uno de los dos Premios Max a los que optaban, el de mejor espectáculo revelación de 2015. Estrenó en febrero de 2018 Escenas de caza de María Velasco dirigido por Alberto Velasco y trabajó en 2016 y 2017 en el musical Contaminatio. Una comedia a la romana de Jesús Torres para El Aedo Teatro. En mayo de 2019 estrena Precioso, escrita y dirigida por Rulo Pardo en la sala Cuarta Pared de Madrid.

Premios y nominaciones

Trabajos

Teatro 
 El Malentendido (2003)
 Vértigo (2006)
 Hemisferio (2006)
 El perro del teniente (2009-2012)
 El canto del tiempo (2010)
 El sueño de Peer Gynt (2011)
 La Madre que nos parió... (2011)
 La cena del rey Baltasar (2013-2016)
 La evitable ascensión de Arturo Ui (2013)
 Danzad Malditos (2015-2017)
 Contaminatio. Una comedia a la romana (2016-2019)
 Insolventes (2016)
Escenas de Caza (2018)
Precioso (2019)

Cine 
Killer Barbies Vs. Drácula (2002, Jesús Franco)
 See you later. Cowabunga! (2003, José Roberto Vila)
 Temporal (2013, Catxo)

Televisión 
 Gran Hotel (2013. Personaje episódico cap. 32)
 Centro médico (serie española) (2017.y 2018. Tres episodios)
Capítulo 0. (Episodio 2)
Servir y proteger (2020) como Vivancos.

Referencias 
"El bocado almeriense a los Max. ‘Danzad malditos’, con Rubén Frías, mejor espectáculo revelación" en La voz de Almería

"El teatro reconoce el talento almeriense" en La voz de Almería

https://www.lavozdealmeria.com/noticia/5/vivir/125159/el-almeriense-ruben-frias-premio-de-la-union-de-actores-y-actrices

https://www.youtube.com/watch?v=bh-dw1B0tVc&t=4s

Enlaces externos 
 http://www.2management.org/ruben-frias-actor.html
 Diario "Javier Pereira, entre los nominados a los Premios Unión de Actores" en 20 minutos

Actores de la provincia de Almería
Nacidos en Almería